Gminy w USA:
 Marks Creek (ang. Marks Creek Township) – gmina w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Richmond
 Marks Creek (ang. Marks Creek Township) – gmina w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Wake